Esistono più comuni francesi con questo nome

Craon – Mayenne
Craon – Vienne